Ртань () — название географических объектов в Сербии: 
 Ртань — гора в Восточно-Сербских горах.  
 Ртань — село в общине Болевац Заечарского округа Сербии.